Дао 道 (концепція)
 Край (Східна Азія) 道
 Дао (меч) 刀

Акроніми
 DAO, Data access object у програмуванні
 Disc-At-Once